Ázere peut désigner plusieurs localités :

Ázere, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo
Ázere, paroisse civile de la municipalité de Tábua, située dans le district de Coimbra.

Homonymie de toponyme